Trace (angleško: sled) je lahko:

 Trace, nizozemska glasbena skupina
 Trace (album), prvi album skupine Trace
 Trace Cyrus, ameriški glasbenik
 TRACE, vesoljski daljnogled